Hermioné, Menelaosz spártai király és Helené lánya
Hermioné görög polisz a Peloponnészoszon, a mai Ermioni
Hermione Granger szereplő a Harry Potter-univerzumban